Selecta puede referirse a:
Selecta, revista chilena.
Selecta, marca chilena de alimentos;
Selecta, marca chilena de aceite para rodados.